Enzersdorf peut faire référence à :
 Enzersdorf an der Fischa, bourg autrichien du district de Bruck an der Leitha, en Basse-Autriche ;
 Maria Enzersdorf, bourg autrichien du district de Mödling, en Basse-Autriche ;
 Groß-Enzersdorf, ville autrichienne du district de Gänserndorf, en Basse-Autriche ;
 Langenzersdorf, bourg autrichien du district de Korneuburg, en Basse-Autriche.